A Kim Dzsongmin név az alábbi koreai nevek magyaros átírása:

Kim Jong-min (김종민)
 Kim Dzsongmin (1947) észak-koreai labdarúgó, olimpikon
 Kim Dzsongmin (1980) dél-koreai gyeplabdázó, olimpikon
 Kim Dzsongmin (1992) dél-koreai labdarúgó
 Kim Dzsongmin (1993) dél-koreai labdarúgó

Kim Jeong-min (김정민)
 Kim Dzsongmin (1972) dél-koreai kosárlabdázó, olimpikon
 Kim Dzsongmin (1999) dél-koreai labdarúgó